Linderborg är ett svenskt efternamn. År 2008 hade 95 personer i Sverige det som efternamn.

Namnet förekommer även i Finland. I USA lever namnet kvar bland forna emigranter.

Personer

Åsa Linderborg (1968–), en svensk historiker, författare och kulturskribent
Tanja Linderborg (1943–), en svensk vänsterpartistisk politiker